Castrovirreyna (stad), een stad in Peru
Castrovirreyna (provincie), een provincie van Peru
Castrovirreyna (district), een district van Peru